Autiechowitz bezeichnet mehrere Orte in Tschechien mit Namen:
 Klein Autiechowitz
 Groß Autiechowitz